Bernardensi – abitanti di Bernardo Sayão
Bernardensi – abitanti di Bernardo do Mearim
Bernardensi – abitanti di Presidente Bernardes (Minas Gerais)
Bernardensi – abitanti di Presidente Bernardes (San Paolo)
Bernardensi – abitanti di São Bernardo